Litton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Litton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Litton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)